Episodi di Dragnet – episodi della serie televisiva del 1967
 Episodi di Dragnet – episodi della serie televisiva del 1989